Луиза Александровна Мосендз () — советская, российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 12 сентября 1960 года в Киеве (Украинская ССР).

В 1981 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. Б. Монахова). С 1981 по 1984 — актриса Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА).

В кино актриса дебютировала в 1982 году в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Вместе с Бориславом Брондуковым они создали комедийный дуэт (всё забывающий директор турбазы и его всезнающая секретарша Алла Дмитриевна).

С 1984 года работает в театре Сатиры.

Снималась Луиза Мосендз в кино редко, работала в основном в театре. Тем не менее в народной памяти остались её Лиза из телеспектакля «Сирано де Бержерак» и Лола из криминальной драмы «Катала».

В 2001 году она сыграла роль жестокой уголовницы Матильды в телесериале «Клетка». Затем Луиза Мосендз появилась в образе журналистки в сериале «Ледниковый период», а в 2005 году сыграла одну из главных ролей — оперативницу Колесникову в сериале «Зона». За эту роль Луиза была номинирована за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Монако в 2005 году.

Одна из работ — роль примадонны оперетты Анастасии Андреевны Воздвиженской в российском военном сериале Александра Буравского «Ленинград. Город живых».

Также сыграла роль Хелен в многосерийном телевизионном фильме «История лётчика», который прошёл в декабре 2009 года на втором канале российского телевидения.

Роли в театре 
 «Горе от ума» — Софья
 «Трёхгрошовая опера» — Дженни
 «Вишнёвый сад» — Варя
 «Орнифль» — мадемуазель Сюпо
 «Вышел ангел из тумана» — Вера

Фильмография 
  — Спортлото-82 — Алла Дмитриевна, секретарша директора турбазы (озвучивание — Лариса Удовиченко)
  — Живая память (документальный)
 1983 — Сирано де Бержерак (телеспектакль) — Лиза
  — Прежде, чем расстаться — Ирина, корреспондентка
  — Непрофессионалы — Марина
  — Сильнее всех иных велений — Тучкова
  — Катала — Лола
 1989 — СЭР (Свобода — это рай)
  — Священный груз (Sacred cargo, США)
  — Клетка — Матильда
 2002 — Каменская-2 (Украденный сон) — Дахно
  — Ледниковый период — Журналистка
  — Зона. Тюремный роман — Светлана Адольфовна Колесникова, старший следователь областной прокуратуры / с 21-й серии — начальник оперативной части следственного изолятора № 50/21 УИН Министерства юстиции РФ; младший советник юстиции / с 21-й серии — майор внутренней службы
 2006 — Счастье по рецепту
  — Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной — мать Антона
 2007 — Ленинград (телесериал) — Анастасия Андреевна Воздвиженская, примадонна оперетты, театра музыкальной комедии
  — Братья Карамазовы — дама на хорах
  — История лётчика — Хелен
  — Классные мужики
  — Мосгаз — Зинаида Кац, криминалист
  — Палач — Зинаида Кац, криминалист
  — Паук — Зинаида Кац, эксперт-криминалист
  — Шакал — Зинаида Кац, эксперт-криминалист
  — Жёлтый глаз тигра — Людмила Григорьевна Берлинская
  — Операция «Сатана» — Зинаида Кац, эксперт-криминалист
  — Формула мести — Зинаида Кац, эксперт-криминалист
  — Катран — Зинаида Кац, эксперт-криминалист
  — Западня — Зинаида Кац, эксперт-криминалист

Примечания

Ссылки 
 Театральная жизнь, Выпуски 17—24
 Экранные искусства и литература
 Любимые женщины Леонида Гайдая

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Центральный театр Российской армии